

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dzierzążno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Dzierzążno – część wsi Stara Wiśniewka w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo

Zobacz też 
 Stare Dzierzążno
 Dzierżążno